Eduviges de Dinamarca (en danés, Hedevig af Danmark; Hillerød, 5 de agosto de 1581-Prettin, 26 de noviembre de 1641) fue una princesa de la Casa de Oldemburgo, hija del rey Federico II de Dinamarca y de Sofía de Mecklemburgo-Güstrow. Fue electora de Sajonia por su matrimonio con el elector Cristián II de Sajonia.

Primeros años 
Eduviges nació en el Castillo de Frederiksborg, siendo la cuarta hija del rey Federico II de Dinamarca y de la reina Sofía de Mecklemburgo-Güstrow. Una de sus tres hermanas fue la princesa Ana, futura reina de Inglaterra y Escocia, y uno de sus hermanos se convirtió en el rey Cristián IV de Dinamarca. Al igual que sus hermanos, pasó la mayor parte de su infancia lejos de Dinamarca, en su caso, con su tío materno en Mecklemburgo.

Matrimonio 
Se casó por poderes el 12 de septiembre de 1602, con su primo Cristián II, elector de Sajonia. No tuvieron hijos, y a la muerte de Cristián el 23 de junio de 1611, fue sucedido en su cargo de elector por su hermano, Juan Jorge.

Viudez 
Como viuda, vivió principalmente en Lichtenburg, pero visitó Dinamarca en el funeral de su madre en 1631 y en la boda de su sobrino en 1634. Al ser hermana del rey, tuvo conexiones con su cuñado, Juan Jorge, y participó en la organización de los matrimonios de cinco de sus siete hijos.

Muerte 
Eduviges murió el 26 de noviembre de 1641 en Prettin, Sajonia, a los 60 años de edad.

Ancestros

Referencias 
 http://runeberg.org/dbl/7/0197.html (danés)

Notas 

Princesas de Dinamarca del siglo XVI (casa de Oldemburgo)
Princesas de Dinamarca del siglo XVII (casa de Oldemburgo)
Electoras consortes de Sajonia del siglo XVII
Consortes reales de la casa de Oldemburgo
Fallecidos en Sajonia